Тилламук ():
 Тилламук — мёртвый индейский язык.
 Тилламук — административно-территориальный округ в штате Орегон, США.
 Тилламук - индейский народ, проживающий на тихоокеанском побережье американского штата Орегон.